Synecdoche steht für:
 Synekdoche, eine rhetorische Figur (veraltete Schreibung) 
 Synecdoche (Gattung), Gattung der Familie Echte Rindenzikaden

Siehe auch:
 Synecdoche, New York, US-amerikanischer Film von Charlie Kaufman (2008)